Skärm kan avse:

 Bildskärm – Enhet för att visa bild från någon typ av elektronisk utrustning, se bildskärm.
 Skärmning – att minska det elektromagnetiska fältet i ett utrymme
 Skärmmössa – en typ av huvudbonad med skärm
 Stänkskärm – för att minimera smuts- och vattensprut
 Fallskärm – en anordning som används vid hopp huvudsakligen från flygplan
 Eldskärm – anordning för att skydda mot gnistor från eldstad
 Molnskärm – en molnformation